mięsień trójgłowy ramienia
 mięsień trójgłowy łydki